Owston kan syfta på:
 Owston, South Yorkshire, ort i England, Storbritannien
 Owston Islands, ögrupp i Antarktis